Arkaria, également appelé arkaryotes, est un clade proposé pour désigner le groupe contenant d'une part les eukaryotes et d'autre part, les archées. 

Il est généralement admis que les eukaryotes et les archées possèdent un ancêtre commun plus récent qu'avec les bactéries et qu'ils sont donc plus proches. C'est le cas puisqu'ils possèdent des propriétés membranaires communes.

Selon certaines théories, les archées d'Asgård formeraient un groupe distinct des archées et seraient apparentés aux eukaryotes (en raison de certains mécanismes de codage des protéines). Le clade les regroupant s'appelle Eukaryomorpha, et serait l'un des deux sous-clade d'Arkaria.

Voir aussi 
 Eukaryomorpha
 Neomura

Notes et références 

Neomura